Skogsskär kan syfta på:

Finland 

 Skogsskär, Åland, Brändö, 
 Skogsskär (vid Berghamn, Nagu), Åboland, 
 Skogsskär (vid Lökholm, Nagu), Åboland, 
 Skogsskär, Borgå, Nyland,

Sverige 

 Skogsskär, ö och fyr, Norrtälje kommun, 
 Skogsskär-Vindalsö naturreservat –  ett naturreservat i Värmdö kommun

Se även
Skogskär
Skogsskäret
Skogsskären
Norra Skogsskär
Södra Skogsskär

Robotskapade Finlandförgreningar